Napparutilissuaq bezeichnet:
 Napparutilissuaq (Insel, Maniitsoq) (Spaniolø), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Napparutilissuaq (Insel, Angisunnguaq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Napparutilissuaq (Insel, Kitsissut), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland